Andrzej Bachleda-Curuś (1923–2009) lengyel operaénekes, tenor
 Andrzej Bachleda-Curuś (1947) világbajnoki ezüstérmes lengyel alpesisíző, olimpikon, előbbinek a fia
 Andrzej Bachleda-Curuś (1975) lengyel alpesisíző, olimpikon, előbbinek a fia